La archiduquesa Rosa de Austria-Toscana (Salzburgo, 22 de septiembre de 1906 - Friedrichshafen, 17 de septiembre de 1983) fue miembro de la rama gran ducal de Toscana de la Casa de Habsburgo-Lorena, la cuál fue duquesa de Wurtemberg por su matrimonio con Felipe Alberto, jefe de la Casa Real de Württemberg.

Biografía 

Fue la hija menor del archiduque Pedro Fernando, Príncipe de Toscana, y de la princesa María Cristina de las Dos Sicilias, por parte de ambos padres descendía de familias que perdieron sus tronos por la Unificación italiana, su abuelo paterno fue el último gran duque reinante de Toscana, y su tío abuelo el último rey de las Dos Sicilias, sin embargo su familia también pertenecía a la familia imperial de Austria. La archiduquesa Rosa tuvo con sus tres hermanos mayores: Godofredo (1902-1984), Elena (1903-1924) y Jorge de Austria (1905-1952), con los que creció en Salzburgo y Viena, pero tuvo que emigrar a, Lucerna, Suiza después del final de la Primera Guerra Mundial en 1918, en Lucerna fue a la escuela al igual que sus hermanos. 

El 24 de octubre de 1923 su hermana Elena se casó con su primo el duque Felipe Alberto de Wurtemberg, hijo y heredero de Alberto, Duque y Jefe de la Casa Real de Wurtemberg, y de la archiduquesa Margarita Sofía de Austria, la boda se celebró en el Castillo de Altshausen, propiedad de la familia real de Wurtemberg, el matrimonio tuvo una hija, la duquesa María Cristina (2 de septiembre de 1924), sin embargo la duquesa Elena murió seis días después del nacimiento.

Tiempo después de la muerte de la duquesa Elena, la archiduquesa Rosa aceptó casarse con el viudo de su hermana, la boda se celebró el 1 de agosto de 1928 en Friedrichshafen, el matrimonio tuvo seis hijos, la mayor fue nombrada Elena en memoria de su hermana, y crio a su sobrina e hijastra, la duquesa María Cristina, como una más de sus hijos. La duquesa Rosa de Wurtemberg murió el 17 de septiembre de 1983 en Friedrichshafen, Baden-Wurtemberg, Alemania, fue enterrada en la Cripta familiar del Castillo de Altshausen.

Descendencia 
Tuvo seis hijos con su esposo el duque Alberto de Wurtemberg:

 Elena (29 de junio de 1929 - 22 de abril de 2021), casada en 1961 con el marqués Federico Pallavicini, con descendencia.
 Luis Alberto (23 de octubre de 1930 - 6 de octubre de 2019), renunció a sus derechos dinásticos por contraer matrimonio morganático dos veces, con descendencia.
 Isabel (2 de febrero de 1933 - 27 de enero de 2022), casada en 1958 con el príncipe Antonio de las Dos Sicilias.
 María Teresa (12 de noviembre de 1934), casada en 1957 con el príncipe Enrique de Francia, Conde de París.
 Carlos, duque de Wurtemberg (1 de agosto de 1936- 7 de junio de 2022), actual jefe de la casa de Wurtemberg, casado con la princesa Diana de Francia.
 María Antonia (31 de agosto de 1937 - 12 de noviembre de 2004). Soltera y sin descendencia.

Ancestros

Referencias

Nobles de Austria del siglo XX
Casa de Württemberg
Austríacas del siglo XX